Крайности:
 «Крайности» () — пьеса Уильяма Мастросимоне (1982). 
 «Крайности» () — фильм 1986 года, режиссёра Роберта М. Янга, киноадаптация одноимённой пьесы.
 «Крайности» () — документальный короткометражный фильм 2016 года, режиссёра Дэна Краусса.

См. также 
 Всё